Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena:
 Háma – syn Helma, króla Rohanu
 Háma – dowódca gwardii Théodena, króla Rohanu